Noppawan Lertcheewakarn e Sally Peers hanno battuto in finale 6-1, 6-1 Kristina Mladenovic e Silvia Njirić.

Polona Hercog e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Teste di serie

  Laura Robson /  Sloane Stephens (ritirate)
  Kristina Mladenovic /  Silvia Njirić (finale)
  Tímea Babos /  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Ulrikke Eikeri /  Zsófia Susányi (secondo turno)

  Dar'ja Gavrilova /  Ksenia Kirillova (semifinali) 
  Magda Linette /  Heather Watson (secondo turno) 
  Richèl Hogenkamp /  Lesley Kerkhove (primo turno) 
  Valerija Solov'ëva /  Maryna Zanevs'ka (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2009